Brittany "Izzy" Judd (Nascida Brittany Johnston  no dia 22 de Fevereiro de 1984) é uma violinista britânica, se formou em Chetgams School of Music.

Carreira 
Começou a carreira em uma banda Chamada Wild, onde ela tocava violino, mas a banda acabou.

Izzy Trabalhou na orquestra da turnê Wonderland do McFLY. Nessa turnê ela conheceu umas meninas e decidiram formar uma banda Escala.

Escala participou do Britain's Got Talent.

Vida pessoal 
Izzy tem três irmãos e são todos músicos:
- Magnus, 28 anos (toca violino)
- Guy, 26 anos (toca violoncelo)
- Rupert, 30 anos, ele foi um brilhante trompista francês, até que, infelizmente, esteve envolvido em um acidente de carro quase fatal e agora vive em uma unidade de reabilitação de lesões no cérebro Aylesbury (Kent House).

Atualmente, a violonista é casada com o baterista do McFly, Harry Judd.

Ligações externas 
 

Violinistas do Reino Unido